Tupaia steht für:

 Eigentliche Spitzhörnchen, eine Säugetiergattung aus der Familie der Spitzhörnchen.

Tupaia ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Tupaia (Navigator), polynesischer Priester, Navigator und Übersetzer für James Cook, der ihn auf dessen erster Südseereise (1768–1771) begleitete
 Teura’itera’i Tupaia (* 2000), französischer Speerwerfer